Марк Фюмаролі́ (, *10 червня 1932, Марсель — 24 червня 2020, Париж) — французький письменник, історик, есеїст, член Французької академії з 1995 року, кавалер ордена Почесного Легіону (2008 рік).

Біографія 
Виріс і отримав середню освіту в Фесі, потім навчався в Марселі й Парижі (Сорбонна). З 1958 по 1961 рік проходив військову службу. Був стипендіатом Фонду Тьєра (Інститут Франції), викладав в Лілльському університеті (1966—1976). З 1976 до 1985 року викладав у Сорбонні. З 1986 року став професором Колеж де Франс, де завідував кафедрою Риторики та Європейського суспільства XVI—XVII ст. Відомий, зокрема, дослідженнями з риторики та аналізом взаємозв'язків між мистецтвом, літературою й суспільством.

Почесні членства 
 Член Французької академії;
 Член-кореспондент Британської академії;
 Член Американської академії наук;
 Член Американської академії літератури й мистецтва;
 Член Американського Філософського товариства в Філадельфії;
 Член академії Лінчеї

Нагороди і Премії 
 Командор ордену Почесного легіону.
 Commandeur de l'ordre national du Mérite
 Commandeur des Palmes académiques
 Commandeur des Arts et des Lettres
 Grand officier de l'ordre du Mérite de la République italienne

 Prix Monseigneur Marcel de l'Académie française, (1982)
 Prix de la critique de l'Académie française, (1992)
 Prix Balzan, (2001),
 Prix du Mémorial — Grand Prix Littéraire d'Ajaccio, (2004)
 Prix Combourg, (2004)
 Prix Reino de Redonda (2009)

Доктор honoris causa 
 Неапольський університет (1994)
 Болонський університет (1999)
 Université de Gênes, (2004)
 Universitad Complutense de Madrid, (2005)

Твори 
 L'Âge de l'éloquence: rhétorique et " res literaria " de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Droz, 1980; rééd. Albin Michel, 1994 ISBN 2-226-06951-8
 Héros et Orateurs, rhétorique et dramaturgie cornélienne, Droz, 1990
 L'État culturel: une religion moderne, Éditions de Fallois, 1991; перевид. Livre de Poche, 1999 ISBN 2-253-06081-X
 La Diplomatie de l'esprit: de Montaigne à La Fontaine, Hermann, 1995; rééd. 1998 ISBN|2-7056-6380-0
 Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne : 1450—1950, Presses Universitaires de France, 1999 ISBN 2-13-049526-5
 Quand l'Europe parlait français, Éditions de Fallois, 2001 ISBN 2-87706-426-3
 Chateaubriand: Poésie et Terreur, Éditions de Fallois, 2003 ISBN 2-87706-483-2 (Премія Комбур (Prix Combourg) 2004)
 Maurice Quentin de La Tour et le siècle de Louis XV, Éditions du Quesne, 2005 ISBN 2-909989-23-2
 Exercices de lecture: De Rabelais à Paul Valéry, Gallimard, " Bibliothèque des idées ", 2006, 778 p. ISBN|2-07-072985-0
 Peinture et Pouvoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles: de Rome à Paris, Faton, 2007, 397 p. ISBN 978-2-87844-094-2
 Paris-New York et retour Voyage dans les arts et les images Journal 2007—2008, Fayard, 2009, 634 p. ISBN 978-2-213-62483-9
 Chateaubriand et Rousseau, Conférence au Collège de France 1995, CD audio, Ed. Le Livre Qui Parle, 2009.
 Discours de réception de Jean Clair à l'Académie française et réponse de Marc Fumaroli, Gallimard, 2009, 130 p. 
 Le Big bang et après ?, avec Alexandre Adler, Blandine Kriegel et Trinh Xuan Thuan, Albin Michel, 2010, 168 p. 
 L'Homme de cour, préface-essai sur l'œuvre de Baltasar Gracián, Gallimard, " Folio Classique ", 2011, 654 p. 
 Le Livre des métaphores — Essai sur la mémoire de la langue française, Robert Laffont, 2012
 Des Modernes aux Anciens, Gallimard, " Tel ", 2012 
 La République des Lettres, Paris: Gallimard, " Bibliothèque des histoires ", 2015 
 Mundus muliebris: Elisabeth Louise Vigée Le Brun, peintre de l'Ancien régime féminin, Coll. Fall.Litt., Editions de Fallois, 2015 
 Le comte de Caylus et Edme Bouchardon: Deux réformateurs du goût sous Louis XV, Coll. Essai Somogy, Coédition Somogy, 2016

Література 
 République des Lettres, République des Arts. Mélanges en l'honneur de Marc Fumaroli, essais réunis et édités par Ch. Mouchel et C. Nativel, Genève, Droz, 2008.

Посилання 
 
 Vidéo-conférences de Marc Fumaroli — відеоконференція на сайті каналу Canal-U.
 Марк Фюмаролі  на радіоканалі web-radio Canal Académie.
 Entretien de Marc Fumaroli avec Maxence Caron  — Розмова Фюмаролі й Максанс Карон
 Entretien de Marc Fumaroli avec Elisabeth Lévy  — розмова Марка Фюмаролі з Елізабет Леві.

Примітки 

Французькі історики
Французькі есеїсти
Французькі літературознавці
Члени Французької академії
Кавалери ордена Почесного легіону
Уродженці Марселя
Члени Національної Академії деї Лінчеї
Члени Британської академії